Холмск — топоним.

 Холмск — город в Сахалинской области, административный центр Холмского городского округа.
 Холмск — морской порт в городе Холмск.
 Станции Холмского железнодорожного узла:
 Холмск-Северный.
 Холмск-Южный.
 Холмск-Сортировочный.
 Холмск — локомотивное депо в городе Холмск.